Cet article propose une liste Swadesh de 207 mots pour l'ukrainien, accompagnée d'une translittération.

Présentation

Liste

Remarques 
 Les mots en caractères gras sont présents dans la liste de 100 mots aussi.
 Dans certaines cellules il y deux ou trois mots, parce qu'aux mots de la liste anglaise portant le même numéro correspondent deux ou trois mots français, respectivement ukrainiens.
 Les mots placés l'un au-dessous de l'autre dans une même cellule correspondent aux mots apparaissant de la même façon dans les colonnes adjacentes.
 Les noms et les adjectifs apparaissent avec leur forme de base. En ukrainien c'est celle de nominatif masculin singulier.
 Ceux des pronoms qui les ont, apparaissent avec leurs formes de masculin, de féminin et de neutre.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Conlang Atlas of Language Structures (CALSβ) (consulté le )
 Dictionnaires d'ukrainien Lexilogos (consulté le )

Articles connexes 
 Grammaire de l'ukrainien
 Lexique de l'ukrainien
 Liste Swadesh
 Ukrainien

Langue ukrainienne
Liste Swadesh
Langue slave orientale